Katovice (stacja kolejowa) –
 Katovice (miasto) –

Zobacz też 
 Katowice